Омаха Найтс () — небраська хокейна команда, що базується місті Омаха (), США.
 «Лондон Найтс» —  хокейна команда (ОХЛ).
 Лицарі Некзо Найтс — мультфільм.